Toponímia:
 Villegas, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 General Villegas ciutat capital de la província de Buenos Aires, Argentina 
 Partit de General Villegas, entitat infraprovincial a l'extrem nord-est de la província de Buenos Aires (Argentina).
 Biografies:
 Primer cognom:
 Jasmine Marie Villegas cantant nord-americana de R&B i pop.
 José Villegas Cordero (Sevilla, 1844 - Madrid, 1921), pintor espanyol 
 Segon cognom:
 Antonio Noria Villegas (Sevilla, 1971), futbolista andalús que ocupava la posició de migcampista.
 Bartomeu Fons i Jofre de Villegas (Palma, 1888 - 1962), polític i advocat mallorquí.
 Benito Higinio Villegas (1877 – 1952), jugador d'escacs argentí 
 Climent Pujol i Villegas (Masies de Voltregà, 1908 - Roma, 1998), sacerdot osonenc
 Lluís Sacrest Villegas (Olot, 1946), polític català 
 Manuel Rodríguez Villegas (Tequixquiac, 1982), lexicògraf mexicà
 Vicent Barberá i Villegas (? - Madrid, 1886) advocat i polític valencià 
 Miscel·lània: Trono Villegas, col·lectiu teatral fundat a Tarragona l'any 1988